Mazhuang kan syfta på följande platser:

Kina 

 Mazhuang (ort), Tianjin, 
 Mazhuang (socken i Kina, Guangxi), 
 Mazhuang (socken i Kina, Henan), 
 Mazhuang (socken i Kina, Shandong), 

Robotskapade Kinaförgreningar